Phúc Sơn (Bắc Giang), xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Phúc Sơn (Nghệ An), xã in district Anh Sơn, provincie Nghệ An, Vietnam.
 Phúc Sơn (Tuyên Quang), xã in district Chiêm Hóa, provincie Tuyên Quang, Vietnam.
 Phúc Sơn (Yên Bái), xã in district Văn Chấn, provincie Yên Bái, Vietnam.